Rodziny:
 Ipsilanti (także Ypsilanti) – rodzina Greków fanariockich
Osoby:
 Andrea Ypsilanti – polityk niemiecka (SPD)
Miejscowości w USA:
 Ypsilanti – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Ypsilanti – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
Gminy w USA:
 Ypsilanti (ang. Ypsilanti Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Ypsilanti (ang. Ypsilanti Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman